

Referências